Хорнинг () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1966) — перуанская пловчиха, участница Олимпийских игр (1988).
  (ур. Гроотхёйс; 1917—2020) — американский биохимик и фармаколог, обладатель медали Гарван — Олин Американского химического общества (1977), жена Эвана Хорнинга.
  (1892—1982) — игрок в американский футбол, в составе клубов НФЛ «Детройт Хералдс» и «Толедо Марунс».
 Хорнинг, Уильям Аллен (1904—1959) — американский художник-постановщик.
  (1918—1993) — американский химик, лауреат премии Шееле (1976), муж Марджори Хорнинг.
  (род. 1939) — канадский политик, член Палаты общин (1988—1993).

См. также